Натуральне число 648
 648 рік до нашої ери
 648 рік нашої ери